Afrikanska mästerskapet 2009 i volleyboll för damer spelades mellan 3 och 8 oktober 2009 i Blida, Algeriet. Det var den fjortonde upplagan av tävlingen och sex landslag från CAVB:s medlesmförbund deltog. Algeriet vann tävlingen för första gången genom att besegra Tunisien i finalen.

Deltagande lag

Resultat

Matcher

Sluttabell

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Sportåret 2009
2009
Volleybollsäsongen 2009/2010
Internationella volleybolltävlingar i Algeriet
2009 i Algeriet